Debenjak ist der Familienname folgender Personen:

 Božidar Debenjak (* 1935), slowenischer Philosoph, Sozialtheoretiker und Übersetzer
 Doris Debenjak (1936–2013), slowenische Germanistin und Übersetzerin